Stark är ett efternamn, som finns i flera länder och som kan stavas på något olika sätt. Det är vidare ett ortnamn, som finns på flera platser i USA, någon gång stavat Starke.

Personer med efternamnet Stark eller Starck
Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Stark 2 338
 Starck 433
Tillsammans blir detta 2 771 personer.

I Sverige har efternamnet Stark använts som soldatnamn.

Personer med artistnamnet Stark
 Stark (musikartist), australisk artist i musikstilen electroindustri

Personer med efternamnet Stark eller Starck
 Agneta Stark (född 1946), svensk ekonom och samhällsdebattör
 Albin Stark (1885–1960), svensk arkitekt
 Anders Stark (1926–2017), svensk konstnär
 Arya Stark, fiktiv gestalt

 Bengt Stark (född 1962), svensk jazztrumslagare
 Benjamin Stark (1820–1898), amerikansk demokratisk politiker, senator för Oregon
 Bill P. Stark, amerikansk entomolog
 Bran Stark, fiktiv gestalt

 Catelyn Stark, fiktiv gestalt

 David Stark (född 1982), svensk punktrummis
 David Stark (författare) (född 1970), svensk journalist, författare och kommunikationsstrateg
 Don Stark (född 1954), amerikansk skådespelare
 Erik Stark (1915–2010), svensk arkitekt och fastighetsekonom
 Gunnar Starck (1880–1976), svensk kemist och pedagog

 Hans Stark (1931–2020), svensk jurist
 Hans Stark (SS-Untersturmführer) (1921–1991), tysk koncentrationslägerfunktionär

 Ian Stark (född 1954), brittisk ryttare

 Janne Stark (född 1963), svensk gitarrist och skribent
 Johannes Stark (1874–1957), tysk fysiker
 John Starck (1894–1983), norsk skådespelare
 Jonas Stark (född 1972), svensk fotbollsspelare
 Josef Stark (1942–2004), slovensk-svensk agronom och forskare inom biodling

 Karl Bernhard Stark (1824–1879), tysk arkeolog
 Karl-Erik Stark (1925–1987), svensk skådespelare
 Kristoffer Starck (född 1978), svensk ishockeyspelare

 Lloyd C. Stark (1886–1972), amerikansk demokratisk politiker, guvernör i Missouri
 Lucas Stark (född 1976), svensk vissångare och gitarrist
 Ludwig Stark (1831–1884), tysk musiker

 Mabel Stark (1889–1968), amerikansk cirkusartist och djurtämjare
 Magnus Starck (1907–1986), svensk militär
 Maj Starck (1909–1998), svensk skulptör och tecknare
 Monica Starck (född 1973), svensk sångpedagog, artist, musiker och låtskrivare

 Ned Stark, fiktiv gestalt

 Pete Stark (1931–2020), amerikansk demokratisk politiker, från Wisconsin
 Philippe Starck (född 1949), fransk industridesigner

 Richard Stark, pseudonym för Donald E. Westlake (1933–2008), amerikansk deckarförfattare
 Robb Stark, fiktiv gestalt
 Robert Stark (1847–1922), tysk klarinettist
 Rudolf Stark (1912–1966), tysk klassisk filolog

 Sansa Stark, fiktiv gestalt
 Sigge Stark, pseudonym för Signe Björnberg (1896–1964), svensk författare

 Tage Starck (1907–1973), svensk målare, tecknare och affischkonstnär

 Ulf Stark (1944–2017), svensk författare

 Vera Starck-Romanus (1911–2010), svensk läkare och sexualupplysare

 Wolfgang Stark (född 1969), tysk fotbollsdomare

 Åke Starck (1920–1989), svensk skådespelare och studioman

Se även 
 Stor stark, glas med starköl av varierande storlek
 August den starke (1670–1733), kurfurste av kurfurstendömet Sachsen och kung av Polen
 Stark (roman) Roman av Stephen King 1989, originaltitel The Dark Half

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn
Tyska efternamn